Сара Еррані була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Флавія Пеннетта з рахунком 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internazionali Femminili di Palermo, одиночний розряд
2009